Benedykta Cambiagio Frassinelli (1791-1858) – włoska zakonnica, założycielka benedyktynek od Opatrzności
 Benedykta Hyŏng Kyŏng-nyŏn (1794-1839) – koreańska męczennica